

Patronyme
 Guillaume Gabriel Pavée de Vandeuvre, (1779-1870), fut un homme politique français.
 Guillaume Pavée de Vandeuvre, (1808-1870), fils du précédent, fut un homme politique français.
 Pierre-Prudent de Vandeuvre-Bazile, (1776-1829), fut un magistrat et homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme